Gojong (, ) ist der postum verliehene Tempelname folgender koreanischer Könige:
 Gojong (Goryeo) (1192–1259)
 Gojong (Joseon) (1852–1919)

Siehe auch:
 Gaozong (Romanisierung gleichnamiger Kaiser Chinas)